

Румока — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Румока — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства